Jadar est un toponyme qui peut désigner :
le Jadar, une rivière de l'ouest de la Serbie, affluent droit de la Drina ;
le Jadar, une région de l'ouest de la Serbie.